Улица 40 лет Победы — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, которое давалось около 1985 года в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне:

Белоруссия 
 Улица 40 лет Победы — улица в Барановичах.
 Улица 40 лет Победы — улица в Гродно.
 Улица 40 лет Победы — улица в Боровляны.

Россия 
Улица 40 лет Победы — улица в Анапе.
Улица 40 лет Победы — улица в Балашихе.
Улица 40 лет Победы — улица в Биробиджане
Улица 40 лет Победы — улица в Ижевске.
Улица 40 лет Победы — улица в Архангельске
Улица 40 лет Победы — название части улицы Доватора во Владикавказе в 1985–1995 гг..
Улица 40 лет Победы — улица в Тольятти.
Улица 40-летия Победы — улица в Челябинске.
Улица 40 лет Победы — улица в посёлке Петровский Приволжского района Казани.

Улица 40 лет Победы — улица в Краснодаре.
Улица 40 лет Победы — улица в Новокузнецке.
Улица 40 лет Победы — улица в Нижнем Новгороде.
Улица 40 лет Победы — улица в с. Большое Чурашево
Улица 40 лет Победы — улица в с. Акъяр
Улица 40 лет Победы — улица в Ноябрьске.
Улица 40 лет Победы — улица в Толстой Дубраве
Улица 40 лет Победы — улица в посёлке Васильково Гурьевского района Калининградской области
Улица 40 лет Победы — улица в ЗАТО Межгорье Республика Башкортостан

Украина 
 Улица 40 лет Победы — улица в Запорожье.
 Улица 40 лет Победы — улица в Смеле.

Молдова 
 Улица 40 лет Победы — улица в Бендерах.
 Улица 40 лет Победы — улица в Комрате.